Louis Claude Cadet de Gassicourt (1731-1789), chimiste français ;
 Charles Louis Cadet de Gassicourt (1769-1821), fils du précédent, pharmacien français.